Caché, también escrito cache  puede referirse a:

Informática
 Caché (informática), es un conjunto de datos duplicados de otros originales.
 Caché web, es la que almacena documentos web.
 Caché Robson
 Caché de disco
 DNS cache poisoning
 Coherencia de caché
 Caché de pista
 Cache Array Routing Protocol

Geografía
 Cache (Oklahoma), un lugar de Oklahoma.
 Cache Junction (Utah), un lugar de Utah.
 Condado de Cache, es un condado del estado de Utah.

Películas
 Caché: película de 2005 dirigida por Michael Haneke.